Орегон може да се отнася за:

 Орегон — един от Съединените американски щати.
 Орегон — град в САЩ, щат Уисконсин.
 Орегон — окръг в САЩ, щат Мисури